Специальный отряд быстрого реагирования, СОБР () — спецподразделение внутренних войск МВД Белоруссии, расположенное в Минске (войсковая часть 3032).

Подразделение охраняет общественный порядок, борется с организованной преступностью, организовывает профилактические мероприятия в исправительных учреждениях, в местах со сложной оперативной обстановкой, охраняет стратегические объекты.

История 
Специальный отряд быстрого реагирования МВД Республики Беларусь создан 29 июня 1999 года приказом министра внутренних дел № 014 во внутренних войсках МВД Республики Беларусь. Костяк команды составили офицеры, прапорщики и наиболее подготовленные солдаты войсковой части 3214. Первый командир — Дмитрий Павличенко.

Первую операцию военнослужащие СОБР провели в октябре 1999 года в Орше, где ими была задержана организованная преступная группа.

В 2008 году отряд участвовал в программе подготовки и обмена опытом с венесуэльскими силовиками. В апреле члены СОБРа вместе с сотрудниками группы «Альфа» Комитета госбезопасности, службы безопасности президента и бойцами 5-й бригады спецназа посетили Венесуэлу, где, помимо всего прочего, совершили восхождение на Пик Боливара, установив флаги двух стран, а также символику силовых структур и белорусского спортивного общества «Динамо».

16 марта 2016 года министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич преобразовал СОБР в войсковую часть 3032 в составе . Решение утвердили по предложению командира СОБРа Юрия Назаренко, так как у отряда появились собственные службы.

16 декабря 2019 года Deutsche Welle опубликовала интервью с Юрием Гаравским, бывшим бойцом специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД Беларуси. Он утверждает, что в 1999 году по приказу основателя СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко участвовал в похищениях и убийствах противников Лукашенко: министра внутренних дел Юрия Захаренко, главы Центризбиркома Виктора Гончара и предпринимателя Анатолия Красовского, поддерживавшего . Павличенко, заявил Гаравский, лично застрелил похищенных.

Формирование 
Численность формирования неизвестна, но в некоторых источниках указываются числа от 300 человек. Комплектуется офицерами, прапорщиками и сержантами. Кандидаты проходят комплексное тестирование с упором на выявление особенностей поведения в экстремальных ситуациях и сдают нормативы по физической подготовке. Все бойцы прекрасно владеют методиками рукопашного боя, некоторые из них являются мастерами и кандидатами в мастера спорта по различным единоборствам.

СОБР укомплектован автоматами АК, пистолетами ПМ и ПС, а также их модернизированные варианты для бесшумной стрельбы, и помповыми ружьями для стрельбы картечью.

Командиры 
 Павличенко, Дмитрий Валерьевич
 Михаил Камеко
 Вашкевич, Владимир Владимирович
 Назаренко, Юрий Геннадьевич
 Быков, Александр Валерьевич

Примечания 

Министерство внутренних дел Республики Беларусь
Полицейские спецподразделения
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Воинские части и формирования, созданные в 1999 году